

Presentación previa 
El español Pere Riba fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El esloveno Aljaž Bedene ganó el título, derrotando al húngaro Márton Fucsovics en la final por 2-6, 7-64, 6-4.

Cabezas de serie 

  Andreas Haider-Maurer (Semifinales)
  Máximo González (Cuartos de final)
  Filippo Volandri (Segunda ronda)
  Norbert Gomboš (Cuartos de final)

  Aljaž Bedene (CAMPEÓN)
  Andrej Martin (Segunda ronda)
  Thomas Fabbiano (Primera ronda)
  Andrea Arnaboldi (Primera ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Todi 2014